Charles Veillon ist der Name folgender Personen:
* Charles Veillon (Politiker) (1809–1869), Schweizer Politiker und Generalstabschef
 Charles Veillon (Unternehmer) (1900–1971), Schweizer Industrieller und Literaturmäzen („Charles-Veillon-Preis“)